Parallax bezeichnet:
 englisch für Parallaxe, die scheinbare Änderung der Position eines Objektes, wenn der Beobachter seine eigene Position durch eigene Bewegungen verändert
 Bewegungsparallaxe, ein Effekt in der Wahrnehmungspsychologie
 Parallax Inc., US-amerikanischer Elektronikhersteller
 Parallax Software, Vorläufer von Deep Silver Volition, US-amerikanischer Spieleentwickler
 Parallax (Computerspiel), Shoot 'em up von Sensible Software für den C64 (1986)
 Pseudonym von Samuel Rowbotham (1816–1884), Gründer der Zetetic Society, einer Vorläuferorganisation der Flat Earth Society

Siehe auch:
 parallax second oder kurz Parsec, astronomisches Längenmaß